Biggs (Califórnia) — cidade da Califórnia, Estados Unidos
Biggs Junction — região censitária do Oregon, Estados Unidos
Canal Biggs — canal infantojuvenil de televisão português

Desambiguações de topônimos